Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1991 – szóste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 22 sierpnia – 1 września 1991 roku w japońskim mieście Hiroszima. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do IO 1992 oraz MŚ 1993.

Tytuł zdobyty w 1989 roku obroniła reprezentacja Korei Południowej zyskując awans na IO oraz mistrzostwa świata.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Druga faza grupowa

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9–12

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1991 w piłce ręcznej
1991 w Azji